Concord Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Concord Township (Adams County, Illinois)
 Concord Township (Bureau County, Illinois)
 Concord Township (Iroquois County, Illinois)
 Concord Township (DeKalb County, Indiana)
 Concord Township (Elkhart County, Indiana)
 Concord Township (Dubuque County, Iowa)
 Concord Township (Hancock County, Iowa)
 Concord Township (Hardin County, Iowa)
 Concord Township (Louisa County, Iowa)
 Concord Township (Woodbury County, Iowa)
 Concord Township (Ford County, Kansas)
 Concord Township (Ottawa County, Kansas)
 Concord Township (Michigan)
 Concord Township (Minnesota)
 Concord Township (Clinton County, Missouri)
 Concord Township (Pemiscot County, Missouri)
 Concord Township (St. Louis County, Missouri)
 Concord Township (Washington County, Missouri)
 Concord Township (Nebraska)
 Concord Township (Champaign County, Ohio)
 Concord Township (Delaware County, Ohio)
 Concord Township (Fayette County, Ohio)
 Concord Township (Highland County, Ohio)
 Concord Township (Lake County, Ohio)
 Concord Township (Miami County, Ohio)
 Concord Township (Ross County, Ohio)
 Concord Township (Butler County, Pennsylvania)
 Concord Township (Delaware County, Pennsylvania)
 Concord Township (Erie County, Pennsylvania)
 Concord Township (South Dakota)